Перейма:

 Перейма — обычай загораживать дорогу молодым при проезде в церковь на венчание
 Перейма — аккумулятивная форма рельефа морских побережий, состоящая из пляжного материала и соединяющая острова с берегом.
 Перейма — село, относится к Балтскому району Одесской области Украины.
 Перейма — пролив у Екатерининского острова.